Desa Cibungur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibungur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 107,87), 
 Desa Cibungur (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,47, long 107,49), 
 Desa Cibungur (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,71, long 106,16), 
 Desa Cibungur (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,46, long 105,82), 
 Desa Cibungur (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,53, long 106,18), 

Robotskapade Indonesienförgreningar